

Талдикудук — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Талдикудук — село, Улитауський район, Улитауська область